Андрей Николаевич Будаев (30 января 1963 — 4 февраля 2019) — российский художник, фотохудожник. Член Российского и Московского союзов художников. Известен политическим плакатом с изображениями представителей российской политической элиты.

Биография 
Родился в Москве 30 января 1963 года.

С середины 1990-х годов занимался политическим плакатом.

Его работы созданы в стиле коллажа с совмещением репродукции картин и фрагментов фотографий.

В России прошло несколько выставок его работ.

Как сказал Будаев, некоторые из изображённых персон знакомы с его работами. По его словам, Явлинский, Жириновский и Лужков присутствовали на открытии его выставок, Зюганов принимает в подарок его календари. Альбом с репродукциями, посвящёнными преследованию Михаила Ходорковского, он отправил бывшему олигарху в колонию, где тот отбывал наказание. Будаев рассказывал, что, со слов адвокатов заключённого, Ходорковскому понравились эти работы.

В 2018 году создал цикл работ для фильма «Empire V», режиссёр — Виктор Гинзбург.

С 2017 по 2019 г. работал как художник-постановщик и соавтор фильма «Сны Картографа», режиссёр — Александр Руснак.

Скоропостижно скончался 4 февраля 2019 года. Похоронен 8 февраля на старом Николо-Архангельском кладбище. Отпевание было совершено в подмосковном Николо-Угрешском монастыре.

Выставки 
Персональные выставки:
 «Политический плакат» (Калининград, 1997),
 «Постсоветская демократия — 10 лет пародий» (Москва, 1999),
 «Современный политический плакат» (Иерусалим, 2000),
 «Юбилей царя Бориса» (Москва, 2006).
 «Плутократия» (Москва. Новый Манеж 2006).
 «Календарный год» (Москва. Объединение «Фотоцентр» Москва 2016)
 «Viva, Comandante!» (Москва. 2016)
 «Сны картографа» совместно с Александром Руснаком (Москва, 2018)
 «Непобежденный» (Москва. Объединение «Фотоцентр» Москва 2018)

Оценки 

Народный художник СССР, член Российской Академии художеств Борис Ефимов писал: «Он одарен ярким и мощным, но исключительно своеобразным мастерством», «его картины неудержимо привлекают, будоражат, интригуют, подчас озадачивают».

Народный художник РФ Эдуард Дробицкий: «Будаев — это новая художественная форма, акцентирующая условность средств и сдержанность целей, новый вид формы и содержания».

Писатель Виктор Шендерович писал о работах художника: «Есть там, на мой вкус, настоящие шедевры: Ельцин, в троне, в шутовском колпаке».

Журналист Александр Минкин: «Я был в восторге от его работ, потому что он сделал то, чего почти никому сейчас не удается».

Маттиас Шепп из Spiegel: «Он не раскрывает факты коррупции, а обнажает болезни российской политической системы. Он язвительный летописец новой России».

Журналист Александр Минкин: «Будаев выявлял характер своих персонажей очень просто: находил лицо (перебрав сотни фотографий в поисках мимики, соответствующей замыслу) и соединял с фигурой пусть чужой, но с ярко выраженной сутью. И мы видим: персона в зеркале картины похожа на себя даже больше, чем на экране телевизора. Может ли быть? Да, ибо художник выявляет суть. Задача эта: держать зеркало перед публикой, миром, цивилизацией — классическая».

Награды 
 Гран-при калининградского биеннале 1997 года.
 Церковные награды.

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт 
 Cтудия Андрея Будаева
 Интернет-магазин
 Андрей Будаев: «Я иллюстрирую медийные мифы» . Polit.ru, 27 сентября 2005
 «Жертвы фотошопа»  Комсомольская правда 2006

Художники России
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище